Pablo Carreño Busta a fost campionul en-titre, dar a fost eliminat în prima rundă de Alex Molčan.

Lorenzo Musetti l-a învins în finală pe Carlos Alcaraz cu scorul de 6–4, 6–7(6–8), 6–4 câștigând titlul la simplu masculin. Este primul său titlu în ATP Tour.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky loser

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe

2022
ATP Tour 2022